Cornish Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cornish Hill (Colorado)	
 Cornish Hill (Maine)	
 Cornish Hill (Oswego County, New York)	
 Cornish Hill (Otsego County, New York)